Bonaventura Sculco – vescovo cattolico italiano
 Nicola Sculco – storico italiano
 Riccardo Sculco – medico e politico italiano
 Stefano Sculco – vescovo cattolico italiano